Playfair kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert Lambert Playfair
 George Israel Playfair

Robotskapade auktorsförkortningar